Sedano puede referirse a:

Lugares 

 Sedano
 Valle de Sedano

Personas 

 Paco Sedano
 Juan José López de Sedano
 José Picón Sedano
 Alonso de Sedano
 José Asenjo Sedano
 Félix Sedano y Mateo